Нижче наведено список 121 муніципалітетів провінції Віченца. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Віченца